defacto steht für:

 defacto (HR), landespolitisches Magazin des Hessischen Rundfunks, siehe Hr-fernsehen #Programm
 Defacto (Unternehmen), deutsche Werbeagentur
 DeFacto (Onlineplattform), Schweizer Onlineplattform zur Politikwissenschaft

Siehe auch:
 de facto